«Даг» () — американско-французский мультсериал, выпускавшийся телеканалом Nickelodeon с 1990 по 1993 годы. Создан Джимом Джинкинсом и произведенный Jumbo Pictures. Шоу сосредотачивается на ранней юношеской жизни его главного героя, Дугласа «Дага» Фанни, который испытывает обычные затруднения во время учебы в школе в своем новом родном городе Блаффингтон. Даг рассказывает каждую историю в своем дневнике, и шоу включает в себя множество эпизодов воображения. Сериал затрагивает множество тем, в том числе попытки соответствовать, платонические и романтические отношения, самооценку, издевательства и слухи. Многие эпизоды сосредоточены на попытках Дуга произвести впечатление на своего одноклассника и влюбленную Патти Майонез.

Джинкинс разработал Дага по рисункам из своего альбома для зарисовок, которые он создавал в течение 1980-х годов. Дуг, в основном автобиографическое творение, во многом был вдохновлен детством Джинкинса, выросшим в Вирджинии, причем большинство персонажей в сериале были основаны на реальных людях. Он сначала представил Дуга как детскую книгу незаинтересованным издателям, прежде чем Nickelodeon купил шоу. После этого сериал претерпел дальнейшее развитие, в котором Джинкинс тщательно детализировал каждый аспект сеттинга шоу. Джинкинс настаивал на том, чтобы у сериала была цель, и проинструктировал авторов аннотировать каждый сценарий моралью. Необычный саундтрек шоу состоит в основном из скэт-пения и звуков рта.

Премьера сериала состоялась 11 августа 1991 года в кабельной сети Nickelodeon в качестве первого оригинального анимационного контента канала наряду с мультсериалами Ох уж эти детки! и Шоу Рена и Стимпи. Первоначальный выпуск состоял из 52 эпизодов за четыре сезона, которые транслировались с 1991 по 1994 год. Nickelodeon отказался продлевать шоу на пятый сезон, поэтому в 1996 году Disney дал зеленый свет пятому сезону после приобретения Jumbo Pictures. Джинкинс за это время внес несколько творческих изменений. Шоу переместилось в субботний утренний состав ABC на три года, также было внесено два изменения названия, чтобы отличить новые серии от сезонов Nickelodeon. Он стал шоу с самым высоким рейтингом, вдохновившим на создание различных книг, товаров, живое музыкальное сценическое шоу и театральную постановку, Первый фильм Дага, выпущенный в качестве завершения сериала в 1999 году.

Сюжет 
Сериал рассказывает о 11-летнем (позже 12) мальчике Дугласе «Даге» Фунни, который хочет быть еще одним лицом в толпе, но, обладая ярким воображением и сильным чувством правильного и неправильного, он с большей вероятностью выделяться. Он ведет дневник, который он рассматривает как автобиографию, поскольку он записывает многочисленные события в сериале, которые варьируются от обучения танцам до плохой стрижки. Даг Фунни и его семья (в которую входят его родители Теда и Фил, сестра Джуди и собака Поркчоп) переезжают из города Блоэтсбург в Блаффингтон после того, как его отец получает повышение по службе. Блаффингтон находится в Соединенных Штатах, но не в каком-либо конкретном штате США. Тем не менее, Блаффингтон основан на городе Ричмонд, штат Вирджиния, где родился и вырос создатель Джим Джинкинс.

Персонажи 
 Дуглас Янси "Даг" Фанни (озвучивает Билли Уэст в сериале Nickelodeon; Том МакХью в сериале Disney): Даг изображен как застенчивый, неуверенный в себе, застенчивый и доверчивый мальчик 11 (позже 12) лет, который чаще всего пытается справиться со своим страхом перед неудачей. У него есть таланты к письму, рисованию, созданию музыки (он играет на банджо) и уходу за животными (у него есть собака по кличке Porkchop). Хотя Даг просто хочет соответствовать своим сверстникам, у него яркое воображение и беспрецедентное чувство морали, которые выделяют его среди них. Дуг рассказывает каждую серию и записывает свои впечатления в свой дневник. У него есть альтер эго, Квейлман, которого вдохновили детские домашние фильмы Джинкинса и Робертса, в которых они изображали супергероев. Билли Уэст, первоначальный голос Дага, был назначен исполнительным директором Ванессой Коффи из-за первоначального нежелания Джинкинса, но Джинкинс в конечном итоге стал рассматривать его как лучший голос для персонажа. Уэст, записывая реплики для Дага, отметил, что «там много меня, потому что я переживаю там свой собственный опыт, потому что у меня есть совесть».
 Порк-чоп (озвучивает Фред Ньюман): антропоморфная домашняя собака Дага, которая является одним из помощников Дуга и сопровождает его почти везде, куда он идет. Иногда он помогает Дагу в принятии решений и действует как его совесть. Свиная отбивная очень талантлива во многих вещах, например, в актерской игре. Он живет в собачьей будке в форме иглу в сериале «Никелодеон» и в типи в сериале «Дисней». Во время рождественского специального выпуска показано, что Дуг получил свиную отбивную в качестве рождественского подарка и что свинина однажды спасла жизнь Биби Блафф, когда она собиралась провалиться сквозь тонкий лед. Porkchop вместе с Дугом впервые появились в рекламных роликах детского блока USA Network, USA Cartoon Express.
 Москито «Скитер» Валентайн (озвучивает Фред Ньюман): Скитер - лучший друг Дуга. Иногда он гудит. Скитер и его семья какое-то время жили в Блаффингтоне, поэтому он помогает Дугу акклиматизироваться в Блаффингтоне. Например, Скитер помогает Дагу заказать еду в популярном ресторане Honker Burger в Блаффингтоне на премьере сериала (что приводит к их дружбе). Персонаж был основан на лучшем школьном друге Джинкинса, Томми Робертсе.
 Патриция «Патти» Майонез (озвучивает Констанс Шульман): Патти - умная, милая, талантливая и спортивная девушка, лучшая подруга Дуга и его любовный интерес. Она добрая и услужливая, но у нее есть слабые стороны, такие как склонность к соперничеству, легковерие и легко злиться, если зайти слишком далеко. Джинкинс создал персонажа на основе своей юношеской влюбленности из средней и средней школы и взял ее имя по имени двух девочек из своего детства, Пэм Мэйо и девушки по имени Пэтти.
 Роджер М. Клотц (озвучен Билли Уэстом в сериале Nickelodeon, Крисом Филлипсом в сериале Disney): Роджер - заклятый враг / заклятый враг Дуга и школьный хулиган. Однако он не такой уж и хулиган, так как обычно подшучивает над всеми и разыгрывает розыгрыши. Он старше других в своем классе, так как ему потребовалось три года, чтобы окончить шестой класс. Роджер влюблен в сестру Дуга Джуди и в некоторых эпизодах пытается ухаживать за ней. Роджер и его разведенная мать жили в трейлерном парке в сериале Nickelodeon; в сериале «Дисней» семья Роджера становится богатой в результате сделки с недвижимостью, заключенной между владельцем парка трейлеров и семьей Блафф. Роджер был вдохновлен хулиганом, который жил в том же районе, что и Джинкинс. Он взял фамилию соседей хулигана, Клотц, в качестве персонажа.
 Биби Блафф (озвучивает Элис Плейтен): наследница состояния семьи Блафф. Биби - дочь Билла Блаффа, самого богатого человека в городе и друга мэра Уайта. Семья Блафф является тезкой города Блаффингтон, а во второй серии школа даже названа в честь Биби. Несмотря на определенное превосходство над своими сверстниками, Биби поддерживает дружеские отношения с Патти Майонезом и большинством других своих современников. Дуг впервые поцеловался с ней в эпизоде ​​«Тайный поклонник Дуга», хотя это было скорее из благодарности, чем из любви, поскольку она уже влюблена в Скитера. Биб была последней анимационной ролью Элис Плейтен перед ее смертью в 2011 году.

Серии

Мультсериал Nickelodeon

Сезон 1 (1991)

Сезон 2 (1992)

Сезон 3 (1993)

Сезон 4 (1993–94)

Мультсериал Disney

Сезон 5 (1996–97)

Сезон 6 (1997)

Сезон 7 (1998–99)

Фильм (1999)

Примечания 

Мультсериалы США, запущенные в 1991 году
Мультсериалы США, завершённые в 1999 году
Мультсериалы Франции
Мультсериалы-ситкомы
Телесериалы, сюжет которых разворачивается в Виргинии